Ver – miejscowość i gmina we Francji
 Ver – rzeka w Wielkiej Brytanii